453 км, 453-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 453 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Тамбовская область). Код 632125
 453 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067161
 453 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 303290